Piefke steht für:

 Piefke, ein Schmähwort
 Piefke, der Schrecken der Kompanie, deutscher Kinofilm (1958)
 Die Piefke-Saga, vierteiliger österreichischer Fernsehfilm (1990/93)

Piefke ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Piefke, deutscher Ingenieur bei den Berliner Wasserwerken
 Friedrich Piefke (1907–1988), deutscher Politiker (SPD)
 Joachim Piefke (1921–2003), deutscher Manager, langjähriger Direktor der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
 Johann Gottfried Piefke (1815–1884), preußischer Militärmusiker und Komponist